Скілла (; ) — неоднозначний термін, що може бути ім'ям декількох персонажів давньогрецької міфології, назвою в музиці, роду крабів, об'єктів тощо.

Персонажі 
 Скілла (часто ще неправильно Сцілла) — дочка Форкія й Гекати, красуня, в яку закохався морський бог Главк. Небайдужа до Главка чарівниця Кірка обернула Скіллу на морську потвору з шістьма парами ніг та шістьма собачими головами, яка жила у протоці між Сицилією та Італією разом з Харібдою.
 Скілла — дочка царя Мегар Ніс і Аброти, сестра Іфіної та Евріноми.

Музика 
 Скілла — франкомовна опера італійського композитора Теобальдо ді Гатті, яка була вперше виконана в Парижі в 1701 році.
 Скілла — музичний гурт альтернативного року англійської вокалістки Тоні Голлідей.

Зоологія 
 Скілла — рід крабів з родини Portunidae.

Об'єкти 
 155 Скілла — астероїд головного поясу.
 Скілла — декілька однойменних кораблів військово-морського флоту Великої Британії.

Див. також 
 Між Скіллою і Харібдою